Jean-Luc Dehaene, voormalig Belgisch premier
Luc Dehaene, voormalig burgemeester van Ieper
Stanislas Dehaene, Franse cognitieve neurowetenschapper
Tom Dehaene, politicus uit Zemst